

Тур'є — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.

Тур'є — село у Старосамбірському районі Львівської області.

Див. також 
 Тур'я